Gaio Antonio fu il nome di diversi membri della gens Antonia, tra cui:

Gaio Antonio Ibrida, console nel 63 a.C. con Marco Tullio Cicerone, combatté contro Lucio Sergio Catilina
Gaio Antonio (pretore), fratello del triunviro Marco Antonio